Die Coppa Italia 2015/16 war die 69. Ausgabe des bedeutendsten italienischen Pokalwettbewerbs im Fußball der Männer. Sie begann am 2. August 2015 mit den Paarungen der ersten Runde und endete mit dem Finale am 21. Mai 2016. Der Sieger war für den italienischen Supercup 2016 und die Gruppenphase der UEFA Europa League 2016/17 qualifiziert.

Rahmenterminplan 
Die Bekanntgabe des Rahmenterminplans fand am 6. Februar 2015 in Mailand statt.

Modus 
Die Auslosung der Begegnungen fand am 21. Juli 2015 statt.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2015/16 der Coppa Italia sind folgende Mannschaften qualifiziert:
 die 20 Vereine der Serie A 2015/16
 → die besten acht Vereine steigen im Achtelfinale in den Wettbewerb ein
 → die restlichen zwölf Vereine steigen in der 3. Runde in den Wettbewerb ein
 die 22 Vereine der Serie B 2015/16 
 → alle Vereine steigen in der 2. Runde in den Wettbewerb ein
 27 Vereine der Lega Pro 2015/16, darunter:
 die vier Absteiger aus der Serie B 2014/15
 die Vereine auf den Plätzen zwei bis neun der Gruppen A, B und C, exklusive des Aufstiegs-Play-Offs-Siegers
 → alle Vereine steigen in der 1. Runde in den Wettbewerb ein
 neun Vereine der Serie D 2014/15, darunter:
 die zweitplatzierten Vereine der Gruppen A, B, C, D, E, F, G, H und I
 → alle Vereine steigen in der 1. Runde in den Wettbewerb ein

Vorrunde

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

3. Runde 

|}

4. Runde 

|}

Finalrunde

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

|}

Finale

Übersicht 

1 Sieg nach Verlängerung2 Sieg im Elfmeterschießen

Siegermannschaft 
In Klammern sind Spiele und Tore angegeben.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Verweise

Weblinks 

 Offizielle Homepage der Coppa Italia (italienisch)

Siehe auch 
 Coppa Italia
 Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Fußball in Italien
 Lega Pro 2015/16
 Liste der Torschützenkönige des Italienischen Fußballpokals
 Serie A 2015/16
 Serie B 2015/16

2015/16
Fußballsaison 2015/16